Clarindo Ferracioli, também conhecido como Belão (Restinga, 1957 — Franca, 11 de outubro de 2010) foi um político brasileiro.

Funcionário público e juiz de paz, começou na política como vereador em sua cidade natal, eleito em 1976. Em 1982 foi vice-prefeito e em 1988 se elegeu prefeito cumprindo seu mandato até 1992. Reeleito prefeito em 1996, 2000 e em 2008 (este último pelo PSC).

Faleceu na noite de 11 de outubro de 2010, aos 53 anos de idade, em um acidente automobilístico na Rodovia João Traficante, estrada vicinal de Franca.

Naturais de Restinga (São Paulo)
Políticos do estado de São Paulo